Mocuellus är ett släkte av insekter som beskrevs av Ribaut 1946. Mocuellus ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Mocuellus